Интегра́ция (от  — «восстановление», «восполнение», «соединение») — процесс объединения частей в целое. В зависимости от контекста может подразумеваться:
 Веб-интеграция — объединение разнородных частей и систем в единую среду на базе веб.
 Интеграция в психологии имеет целью восстановление изначальной целостности психического.
 Интеграция данных — объединение данных, находящихся в различных источниках, и предоставление данных пользователям в унифицированном виде.
 Интеграция имплантатов в костную ткань — частный случай включения чужеродного тела в тканевую среду живого организма.
 Политическая интеграция — процесс сближения политических структур, направленный в сторону взаимного сотрудничества.
 Системная интеграция.
 Социальная интеграция — процесс установления оптимальных связей между относительно самостоятельными социальными объектами.
 Экономическая интеграция — процесс сближения и объединения предприятий, отраслей, регионов, стран.
 Экологическая интеграция — решение комплекса экологических проблем, связанных с воздействием хозяйственной деятельности человека на окружающую природную среду.

См. также